Ejército Revolucionario del Pueblo – organizacja partyzancka z Argentyny
 Ejército Revolucionario del Pueblo – organizacja partyzancka z Kolumbii